Соревнования по скоростному спуску среди мужчин на зимних Олимпийских играх 1952 года прошли 16 февраля 1952 года. Мужчины разыграли награды в скоростном спуске на Олимпийских играх второй раз в истории после Игр 1948 года.

Чтобы получить этот комплект медалей, в соревновании участвовали 81 спортсмен из 27 стран.

Медалисты

Результаты

Примечания 
 Official Olympic Report
 sports-reference
  

Горнолыжный спорт на Олимпийских играх
Соревнования на зимних Олимпийских играх 1952
1952 год в горнолыжном спорте
Горнолыжный спорт в Норвегии
События 16 февраля